Ersticken bedeutet:

 Erstickung, den (drohenden) Tod eines Lebewesens durch eine Beeinträchtigung der inneren oder äußeren Atmung
 Brandbekämpfung, das Löschen eines Feuers durch Entzug von Sauerstoff
 Ersticktes Matt, ein Begriff aus dem Schachspiel